Вади́м Кузнецо́в:
 Кузнецов, Вадим Игоревич (род. 1939) — российский дипломат.
 Кузнецов, Вадим Михайлович — советский и российский физик.
 Кузнецов, Вадим Петрович (род. 1935 — 2003) — советский и российский поэт.